Lyngsjö kan syfta på:

Platser
 Lyngsjö socken – en socken i Skåne som ingick i Gärds härad
 Lyngsjö landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Kristianstads län 1863–1951
 Lyngsjö församling – en tidigare församling i Lunds stift i Kristianstads kommun –2000
 Lyngsjö kyrka – en församlingskyrka i Degeberga-Everöds församling i Lunds stift
 Lyngsjö kyrkby –  kyrkbyn i Lyngsjö socken i Kristianstads kommun i Skåne
 Lyngsjö distrikt – ett distrikt i Kristianstads kommun och Skåne län
 Lyngsjö station – en järnvägsstation på Gärds Härads järnväg

Sjöar
 Lyngsjö (Ullareds socken, Halland) – en sjö i Falkenbergs kommun i Halland
 Lyngsjön (Lyngsjö socken, Skåne) – en sjö i Kristianstads kommun i Skåne

Se även
 Lyngsjön